Stare slave nakovanske (Robinzoni s Pelješca), hrvatski dokumentarni film iz 2001. godine redateljice i scenaristice Milke Barišić. Snimljen je analognom Betom. Nagrađen je na ITF Split.

Izvori 

Hrvatski dokumentarni filmovi
Filmovi 2000-ih